* Григорьев, Михаил Агеевич (1913—1986) — деятель советского ядерно-оружейного и ракетно-космического производства.
 Григорьев, Михаил Александрович (1899—1960) — советский график и театральный художник.
 
 
 Григорьев, Михаил Петрович (род. 1991) — российский хоккеист.
 Григорьев, Михаил Степанович (1890—1980) — советский литературовед и театровед, профессор.
 Григорьев, Михаил Яковлевич (1912—1945) — старший сержант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Примечания